Gračanica puede referirse a:

 Gračanica, municipio de Bosnia y Herzegovina;
 Gračanica, municipio de Kosovo; o
 Gračanica Šišinečka, localidad de Croacia.